Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres A et L.

Codes 
 .al, Albanie (domaine de premier niveau national)
 AL, Albanie (ISO 3166-2, plaques minéralogiques, et code pays (désuet) de l'OTAN)
 AL, Algérie (code de l'organisation météorologique mondiale)
 AL, Alabama, un des États-Unis, selon la norme ISO 3166-2 des  principales subdivisions d'un pays — voir ISO 3166-2:US,
 AL, Alagoas, Brésil (norme ISO 3166-2, principales subdivisions d'un pays — voir ISO 3166-2:BR)
 AL, St Albans, Royaume-Uni (code postal britannique)
 AL, comté d'Allen, Kansas, États-Unis (code des comtés du Kansas)
 AL, Allegheny Airlines (code AITA)
 AL, Skyway Airlines / Midwest Connect (code AITA)
 AL, TransAVIAexport Airlines (code AITA)
 AL, Province d'Almería, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.

Sigles et abréviations 

 AL, chemin de fer Aigle-Leysin, un chemin de fer suisse ;
 AL, Administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, l'administration française qui géra le réseau ferroviaire d'Alsace-Lorraine de 1919 à 1938 ;
 AL, Alternative libertaire, ancienne organisation libertaire française ;
 AL, Alternative libérale, ancien parti politique français ;
 AL, Air liquide ;
 AL, Allocation logement, ainsi qu'Action Logement ;
 AL, Accueil de Loisir, anciennement centre de loisir ;

 , abréviation det alii, « et les autres » en latin (ou de et alibi, « et ailleurs ») : il est d'usage dans certains domaines scientifiques, lorsqu'un ouvrage a plusieurs auteurs, qu'on annonce l'auteur principal puis «  » au lieu de citer tous les collaborateurs ; on peut aussi écrire « et coll. » (pour « collaborateurs »), mais «  » est reconnu internationalement.

 Sciences 

 Al est le symbole de l'élément chimique aluminium dans le tableau classification périodique
 al est l'abréviation d'année-lumière (1 al = distance que parcourt la lumière en un an), unité de mesure astronomique en astrophysique.
 AL est l'abréviation de l'acide linoléique, un acide gras essentiel poly-insaturés oméga 6.

 Linguistique 

 al, article défini breton
 al-, article défini arabe (, soit ’al) signifiant « le », « la » ou « les », devenu préfixe de nombreux mots castillans et français. Présent dans de nombreux noms propres (« Alger », etc.), sa prononciation comme sa transcription sont très variées. La voyelle prononcée en arabe dépend en théorie de la déclinaison du mot précédent : al, el, oul (d'où « Abdallah », « Abdoul »). Par assimilation, le l est prononcé  « r », « s », « z », « ch », « t », « d » ou  « n » devant ces mêmes lettres (lettres solaires, ce que reproduit souvent la transcription (« Essaouira » pour es-Saouira, littéralement al-Saouira), et il est parfois omis (« Rabat » pour er-Ribat). En arabe, il s'écrit toujours lié au nom qui le suit (dans un même mot graphique). Il doit être transcrit avec un trait d'union et, à l'intérieur d'un nom propre, en bas-de-casse (exemples : « El-Ghazali », « Abd el-Kader ») ; cependant, l'usage est fluctuant selon les mots ou les sources, on peut le trouver aussi sans trait d'union ou en un seul mot : « Abou Moussab al-Zarqaoui » (az-zarqaoui), « Al-Arabiya », mais « Al Jazeera », « Almería ». À ne pas confondre avec le nom « Âl » ( soit ’āl), signifiant « famille », qu'on trouve aussi dans les noms arabes mais qui n'est pas graphiquement lié au nom suivant et s'écrit donc sans trait d'union, comme dans « Âl Saoud » (la famille royale saoudienne).al, pronom personnel neutre en français, réactivation au  de la variante dialectale du pronom personnel et indéfini neutre « el », attestée en ancien et moyen français

 Anthroponymes 
 Al, ou Âl, nom arabe signifiant « famille » ( soit ’āl) : comme l'article défini Al- ou al- (voir ci-dessus), on le trouve souvent dans les noms de personnes, comme dans « Abdelaziz ben Abderrahman Al Saoud » (عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود, Abdelaziz, fils de Abderrahman, de la famille de Saoud). Contrairement à l'article défini, il n'est pas lié au mot suivant et doit se transcrire sans trait d'union. On peut trouver « Al » et  « al- » dans le même nom : Khaled al-Fayçal ben Abdelaziz Al Saoud (خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود) ;

 Diminutif de prénom 
 Al diminutif de certains prénoms anglo-saxons comme  (Al Capone), Albert (Al Gore), Alastair (Al Stewart) ou Alwin (Al Jarreau) ;
 Al''' diminutif de certains prénoms espagnols comme Alfonso (Alfonso Teofilo Brown, dit Panama Al Brown)
 Al, rappeur français.

 Nom de famille 
 Al, nom de famille turc.

 Personnages fictifs 
 Al, surnom d'Alphonse Elric, personnage du manga Fullmetal Alchemist.
  Amiral « Al » Albert Calavicci, personnage apparaissant souvent en hologramme dans la série télévisée Code Quantum'' et interprété par Dean Stockwell.

Toponyme 
 Ål, ville de Norvège ;

Divers 
 AL, automobile française (1907) ;
 Al, esprit dans le folklore arménien ;

Notes et références 

Abréviation
Code